Сверхвысокочастотный разряд (СВЧ разряд, микроволновый разряд) — электрический разряд в газах, создаваемый переменным электрическим полем с частотой 109 — 1011 Гц.

СВЧ разряды классифицируют по способу возбуждения:
 СВЧ разряд в волноводе
 СВЧ разряд в резонаторе. Благодаря резонансу, данный способ позволяет относительно легко получать в лабораторных условиях СВЧ разряды с напряжённостью поля вплоть до 106 В/см.
 СВЧ разряд в свободном пространстве.


СВЧ разряд в технике 
СВЧ разряд используется в плазмотронах, в плазмохимических реакторах.

Паразитный СВЧ разряд может возникать вокруг деталей мощных СВЧ приборов, в том числе в вакууме, развиваясь за счёт вторичной электронной эмиссии, и тем самым ограничивая мощность данных приборов.

СВЧ разряд используется для безэлектродного возбуждения атомов, например, в серных безртутных люминесцентных лампах, в которых СВЧ разряд используется для возбуждения атомов серы.

Существуют также проекты по очистке атмосферы Земли от фреонов с помощью высотных СВЧ разрядов.

Примечания

Ссылки

См. также 
 Сверхвысокочастотный разряд на поверхности диэлектрической антенны
 Стимулированный сверхвысокочастотный разряд в микроволновой печи

Электрические разряды